Morillon steht für:

 Morillon (Haute-Savoie), französische Gemeinde im Département Haute-Savoie
 eine Rebsorte, siehe Chardonnay #Synonyme
 ein Landgut in Bern, siehe Villa Morillon

Personen:
 Charles Morillon (* 1985), französischer Schauspieler
 Philippe Morillon (* 1935), französischer General